Boleslav III kan syfta på:

 Boleslav III av Polen (1085–1138), kung av Polen
 Boleslav III av Böhmen (–1003), en böhmisk hertig